Laomediidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Lancelot Alexander Borradaile 1903. Enligt Catalogue of Life ingår Laomediidae i överfamiljen Callianassoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Laomediidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Laomediidae